Ridge Racer 2 (リッジレーサー 2) é um jogo de corrida criado pela Namco. Ele foi lançado exclusivamente no Japão em 1994 com o sistema de arcade Namco System 22. Este foi o segundo título da série.

Ligações externas 
 

Ridge Racer
Jogos eletrônicos da Namco
Jogos eletrônicos de corrida
Jogos eletrônicos de 1994
Jogos para arcade
Jogos para arcade da Namco